Алексєєв Анатолій Арсенійович — український математик, кібернетик
 Алексєєв Анатолій Дмитрович — український гірничий інженер
 Алексєєв Анатолій Дмитрович — радянський полярний льотчик
 Алексєєв Анатолій Семенович — російський геофізик
 Алексєєв Анатолій Якович — український мовознавець